Видал Дијаз Муњоз има више значења:

 Видал Дијаз Муњоз (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Видал Дијаз Муњоз (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику